

Дергачевка — присілок, Петровський район, Тамбовська область
 Дергачевка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан